

Caccia 
 Boomerang – arma da caccia di origine australiana

Cinema 
 Boomerang - L'arma che uccide (Boomerang) – film del 1947 diretto da Elia Kazan
 Il principe delle donne (Boomerang) – film del 1992 diretto da Reginald Hudlin
 Boomerang – film del 2015 diretto da François Favrat

Fumetto 
 Boomerang – personaggio della Marvel Comics

Musica 
 Boomerang – gruppo musicale sloveno
 Boomerang – album de I Cadmo del 1977
 Boomerang – album dei Pooh del 1978
 Boomerang – album dei The Creatures del 1989
 Boomerang – album degli Hanson del 1995
 Boomerang – album di Stacey Q del 1997
 Boomerang – album di Fermín IV del 2002
 Boomerang – singolo di Dj Felli Fel con Akon, Pitbull e Jermaine Dupri del 2011
 Boomerang – singolo di Nicole Scherzinger del 2013
 Boomerang – album di Betty Boo del 2022

Televisione 
 Boomerang – canale televisivo per ragazzi internazionale, trasmesso nel mondo in diverse versioni.
 Boomerang – versione originale statunitense, aggiunta nel canale 612 di Sky USA.
 Boomerang UK – versione per Regno Unito e Irlanda 
 Boomerang Latinoamerica – versione per America Latina (defunta)
 Boomerang Canada – versione canadese 
 Boomerang France – versione francese, in onda sul satellite e via cavo.
 Boomerang Italia – versione italiana, in onda in esclusiva su Sky Italia e NOW.
 Boomerang Australia – versione per Australia e Nuova Zelanda 
 Boomerang España – versione spagnola (defunta)
 Boomerang CEE – versione per Paesi Bassi, Europa centro-orientale (Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Russia) e Penisola balcanica (Serbia, Croazia, Slovenia) (defunta)
 Boomerang Middle East Africa – versione per Africa, Medio Oriente, Cipro e Grecia (in quest'ultimo paese in onda in esclusiva su Nova Grecia).
 Boomerang Southeast Asia – versione per Sud-est asiatico (Malesia, Filippine, Thailandia, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Giappone, India)
 Boomerang Deutschland – versione tedesca, confluita il 1° ottobre 2018 con Boomerang CEE.
 Boomerang Nordic – versione per Scandinavia (Danimarca, Norvegia, Svezia, Fær Øer, Finlandia, Islanda, Groenlandia)
 Boomerang Portugal – versione portoghese
 Boomerang Korea – versione sudcoreana
 Boomerang Turkey – versione per Turchia 
 Boomerang – serie televisiva statunitense del 2019

Altro 
 Boomerang – romanzo del 1932 di Helen Simpson
 CAC Boomerang – aereo da guerra australiano utilizzato durante la seconda guerra mondiale
 Esperimento Boomerang – esperimento del 1997, 1998 e 2003 per la misura della radiazione cosmica di fondo
 Nebulosa Boomerang – nebulosa planetaria della costellazione del Centauro